Albori – località italiana frazione di Vietri sul Mare in provincia di Salerno
Eugen von Albori – militare austriaco che ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale
Albori 1979-83 – album dei Diaframma del 1997